«Small Town Girl» — перший студійний альбом американської співачки Келлі Піклер. В США вийшов 31 жовтня 2006. За перший тиждень було продано 79,000 копій. 18 січня 2007 альбом був сертифікований золотом від RIAA, продаючись у 500,000 копій. Станом на травень 2010 було продано 884,000.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Піклер
Музичні альбоми 2006
Альбоми BNA Records
Альбоми 19 Entertainment
Дебютні альбоми 2006
Золоті музичні альбоми